Kateřina Renata Habsburská (4. ledna 1576, Štýrský Hradec – 29. června 1595, Štýrský Hradec) byla rakouská arcivévodkyně pocházející ze štýrské linie Habsburské dynastie.

Život 
Byla třetí dcerou štýrského arcivévody Karla II. a jeho bavorské manželky Marie Anny. Starší sestra Anna se stala královnou Polska a Švédska a mladší sestra Konstancie královnou Polska. Bratr Ferdinand vládl jako císař Ferdinand II.

Jako ženich byl pro Kateřinu Renatu vybrán vnuk Markéty Parmské, pozdější parmský vévoda Ranuccio, který byl jejím snoubencem. Než však mohlo dojít ke svatbě, devatenáctiletá Kateřina Renata zemřela. Pohřbena byla v Seckau.

Ranuccio se později oženil s Markétou Aldobrandini, příbuznou papeže Klementa VIII.

Vývod předků

Externí odkazy

Literatura 
 

Kateřina Renata
Pohřbení v Rakousku
Narození 4. ledna
Narození v roce 1576
Úmrtí 29. června
Úmrtí v roce 1595
Ženy
Narození ve Štýrském Hradci
Úmrtí ve Štýrském Hradci
Habsburkové v 16. století